Die All England 1912 fanden vom 27. Februar bis zum 3. März 1912 in London statt. Es war die 14. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum dritten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel und -doppel verteidigt werden. Zusätzlich zu den fünf Elitekategorien wurden eine Veteranendoppelkonkurrenz und acht Handicapkategorien ausgespielt.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed 
1. Runde

 Percy Fitton/Lavinia Clara Radeglia –  W. B. Bayne/Harvey: 15-13, 15-7

Ergebnisse ab 2. Runde

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1912
1912
Sportveranstaltung in der City of Westminster